Иселин Сантос Овехеро (; 16 октября 1945, Мендоса, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник. Выступал за сборную Аргентины.

Биография 
Иселин начал карьеру в команде «Велес Сарсфилд», в составе которого стал чемпионом Аргентины в 1968 году. В 1969 году перешёл в «Атлетико Мадрид». Дебютировал в чемпионате Испании 7 декабря 1969 года в матче против клуба «Атлетик Бильбао». В составе «Атлетико» Иселин Овехеро провел 5 сезонов, стал двукратным чемпионом Испании, а также обладателем обладателем кубка Испании и финалистом Кубка европейских чемпионов 1973/74. В 1974 году перешёл в «Сарагосу», в составе которой провел 19 матчей за два сезона. В сезоне 1976/77 играл за команду Сегунды «Террасса», а завершил карьеру в клубе «Сант-Андреу».

Всего в испанской примере Иселин Овехеро провел 97 матчей, забив 3 гола.

Достижения 
 Чемпион Испании: 1969/70, 1972/73
 Обладатель Кубка Испании: 1971/72

Ссылки 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Террасса»
Игроки сборной Аргентины по футболу
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Футбольные тренеры Аргентины